Соревнования в плавании на 50 метров на спине (мужчины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 проводились в плавательном бассейне на Казань Арене в Казани, 8 и 9 августа 2015 года.

Отборочные заплывы начались 8 августа в 9:54 по местному времени (UTC+3). Полуфиналы проводились в тот же день в 18:45, а финал — 9 августа в 17:32.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Переплыв 
Переплыв должен был проводиться между поделившими 16-е место в отборочных заплывах Мигелем Ортисом-Каньявате и Гильерме Гиду, но Гиду отказался от участия в нём .

Полуфиналы

Финал

Примечания 

 ВР — время реакции (от стартового сигнала до отрыва ног от стартовой тумбочки).

Ссылки 
 Результаты — страницы 163, 164, 186, 202

50 м, на спине, мужчины